

Населені пункти та їхні частини
 Олексін — село в гміні Колбель Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Олексін — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Олексин (Олексін) — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства
 Олексін — колонія в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Алексін (значення)

Примітки